Night Warriors: Darkstalkers' Revenge — videogioco picchiaduro del 1995
 Night Warriors: Darkstalkers' Revenge — anime di 4 episodi pubblicato come OAV nel 1997